Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1983 — шістнадцятий чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у столиці Норвегії Осло з 19 березня по 25 березня 1983. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна СРСР.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Норвегія вибула до Групи «В».

 Призи та нагороди чемпіонату 

 Група В 
Матчі пройшли 21 — 27 березня 1983 в Зутермері Нідерланди.

 Попередній раунд 
Група 1

Група 2

 Фінальний раунд 
Перша група

Втішна групаНідерланди підвищились до Групи «А», Угорщина вибула до Групи «C».

Група C 
Матчі пройшли 3 — 6 березня 1983 у Сараєво (Югославія).

''Югославія підвищились до Групи «В».

Посилання 
 Архів 

1983
1983 у хокеї з шайбою